Ервін Болькен (1919—1954) — німецький танкіст, обер-фельдфебель вермахту.
 Вільгельм Мендсен-Болькен (1897—1985) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал крігсмаріне.

 Болькен — громада в кантоні Золотурн

німецькі прізвища